Diaconu este un nume de familie românesc. El a fost/este purtat de următoarele persoane notabile:

 Adina Diaconu (n. 1999), jucătoare română de tenis de masă
 Adrian Diaconu (n. 1978), boxer român
 Adrian-Nicolae Diaconu (n. 1966), politician român
 Alexandru Diaconu (d. 1996), senator român
 Alina Diaconu (n. 1946), scriitoare argentiniană de origine română
 Andreea Diaconu (n. 1991), fotomodel român
 Andrei Diaconu (n. 1949), agronom și politician din Republica Moldova
 Bogdan Diaconu (n. 1979), politician român
 Cornel Diaconu (1949-2014), regizor român
 Eusebiu Diaconu (n. 1981), luptător român
 Florea Diaconu (1922-1980), amiral român
 Ion Diaconu (n. 1934), fizician moldovean
 Ion I. C. Diaconu (1903-1984), istoric și folclorist român
 Mircea Diaconu (n. 1949), actor, om politic și profesor român
 Mircea A. Diaconu (n. 1963), critic literar, eseist, filolog, profesor universitar român
 Nicolae Diaconu (n. 1980), jucător român de polo pe apă
 Petre Diaconu (1924-2007), arheolog, istoric și cercetător român
 Raul Diaconu (n. 1989), fotbalist român
 Sergiu Diaconu (n. 1978), fotbalist moldovean
 Virgil Diaconu (n. 1948), scriitor, poet, publicist și critic literar român

Nume de familie românești